Хачкар:

 Хачкар — вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста.
 Хачкар — полноцветный двуязычный журнал о сегодняшнем дне и будущем Армении и Диаспоры.